6-й выпуск Арктической гонки Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 16 по 19 августа 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018 (категория 2.HC).

Победителем гонки стал российский велогонщик Сергей Чернецкий из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 4 команды мирового тура. Также были приглашены 12 профессиональных континентальных команд и 3 континентальные. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышли 113 спортсменов. 
Прошлогодний победитель, бельгиец Дилан Тёнс в гонке не участвовал.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций 
На Арктической гонке Норвегии 2018 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался светло-синей майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория:первая или вторая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось.

Лидер молодежной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки во главе с директором гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Арктическая гонка Норвегии 2018 на FirstCycling